Paulinites polonensis är en ringmaskart som beskrevs av Zofia Kielan-Jaworowska 1966. Paulinites polonensis ingår i släktet Paulinites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
polonensis